Woiwodschap Klein-Polen, provincie van Polen sinds 1999
Klein-Polen (geschiedenis), groter, historisch gebied in Polen